Eliezer (), che può essere tradotto con Dio è il mio aiuto, e il nome di undici personaggi biblici e di alcuni maestri talmudici.

Personaggi Biblici

Eliezer di Damasco 
Eliezer di Damasco (), in un primo tempo creduto erede di Abramo, figlio di un suo servitore  ed anch'egli servitore del primo Patriarca ebreo. Questo nome tradotto in numeri della cabala fa 318. Questo numero compare in un altro passo della genesi . Abramo lo chiama "figlio della mia casa"  perché era il legittimo erede del patriarca prima che avesse figli. Le tavolette di Nuzi spiegano perché Abramo considerava Eliezer suo erede. La legge, vigente all'epoca di Abramo, riguardante le coppie senza figli che ne adottavano uno che si prendeva cura di loro fino alla loro morte, stabiliva che l'adottato ne ereditasse poi la proprietà.

Eliezer ben Moshe 
Eliezer ben Moshe era il secondogenito di Mosè e Sefora, viene citato nel Libro dell'Esodo

Eliezer figlio di Becher 
Discendente della tribù di Beniamino e figlio di Becher, questo Eliezer è citato in 1 Cronache

Eliezer sacerdote 
Quando Davide comandò di portare l'Arca dell'Alleanza dalla casa di Obed-Edom a Gerusalemme, Eliezer fu uno dei sette sacerdoti che procedendo l'Arca, suonavano le trombe 1 Cronache

Eliezer condottiero, figlio di Zicri 
Condottiero della tribù di Ruben sotto il regno di Davide, figlio di Zicri 1 Cronache

Eliezer figlio di Dodavau di Maresa 
Profetizzò contro Giosafat ed Acazia2 Cronache , 1Re

Eliezer capo degli esiliati che tornò con Esdra 
Personaggio citato in Esdra , capo degli esiliati che tornò a Gerusalemme con Esdra dall'Esilio babilonese.

Eliezer sacerdote dei figli di Iesua 
Un sacerdote che ascoltando l'esortazione di Esdra accettò di mandare via le mogli straniere secondo il racconto biblico di Esdra

Eliezer il levita 
Il personaggio levita che accolse l'invito di Esdra di mandare via le mogli straniere secondo il racconto biblico di Esdra ,

Eliezer discendente di Arim 

Fu fra quelli che applicarono in modo pratico le parole di Esdra e mandarono via le loro mogli straniere come è scritto inEsdra,

Eliezer antenato di Maria 
Personaggio biblico citato nella cronologia del Vangelo secondo Luca capitolo 3. Luca

Eliezer nel Talmud 
Molti sono i saggi con il nome di Rabbi Eliezer. Normalmente se non vengono date altre indicazione si intende Rabbi Eliezer ben Hyrcanos, detto anche Eliezer il Grande, fu un rabbino della prima o seconda generazione seguite alla seconda distruzione del Tempio.

Note

Altri progetti 

Personaggi biblici